Le Tronquay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Calvados
 Le Tronquay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure